Bad Blood steht für:

 Bad Blood (Computerspiel), Videospiel von Origin Systems (1990)
 Bad Blood (Film, 2006), US-amerikanischer Film von Conrad Janis 
 Bad Blood (Album), Album von Blood on the Dance Floor (2013)
 Bad Blood (Bastille-Album), Album von Bastille (Band) (2013)
 Bad Blood (Lied), Lied von Taylor Swift (2015)
 Bad Blood (Film, 2015), US-amerikanischer Film von Adam Silver 
 Bad Blood (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (seit 2017)
 Bad Blood, Originaltitel des US-amerikanischen Actionfilms Viper – Ein Ex-Cop räumt auf (1994)